Ленорман (фр. Lenormant) — французская фамилия.

Известные носители:

 Ленорман, Жерар (род. 1945) — французский певец.
 Ленорман, Луи-Себастьян (1757—1837) — французский физик, изобретатель и пионер в области прыжков с парашютом.
 Ленорман, Мария (1772—1843) — французская прорицательница и гадалка.
 Ленорман, Шарль (1802—1859) — французский археолог и нумизмат.
 Ленорман, Франсуа (1837—1883) — французский ассириолог, антрополог, археолог, историк, искусствовед, нумизмат и библиотекарь.